«Евдоки́я» — советская мелодрама 1961 года Татьяны Лиозновой по одноимённой повести Веры Пановой.

Сюжет 

На окраине провинциального городка живут Евдоким и Евдокия, воспитывая приёмных детей. Евдоким работает на заводе, Евдокия — домохозяйка. Семья, казалось бы, благополучна и счастлива: беда лишь в том, что Евдокия не может забыть любовь своей юности. Этого Евдоким стерпеть не может и предлагает Евдокии свободу, тогда как он останется с детьми. Но все эти противоречия тонут в обоюдной любви к детям и друг к другу.

Однако всё налаживается, в семье восстанавливается совет да любовь, появляются новые приёмные дети, которые растут, уезжают, потом война. Всё это на фоне советской предвоенной жизни, показанной слегка романтично, но, в общем, корректно.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Татьяна Лиознова
 Сценарист — Вера Панова
 Операторы — Пётр Катаев и Жозеф Мартов
 Композитор — Леонид Афанасьев
 Художники — Александр Вагичев и Борис Дуленков

Литература

Ссылки 

 «Евдокия» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации произведений Веры Пановой
Чёрно-белые фильмы СССР